Fernsehturm   est le terme allemand pour désigner les émetteurs de télévision. Au-delà de leur simple fonction utilitaire, les émetteurs de télévision d'Allemagne ont été, au moment de leur création, l'occasion pour de nombreux architectes d'exprimer leur talent.

On trouve ces édifices dans beaucoup de grandes villes d'Allemagne, du fait de leur taille et de leurs formes atypiques, elles sont souvent devenues emblématiques, notamment :
la Fernsehturm de Berlin
la Tour de télévision de Stuttgart
la Rheinturm Düsseldorf
l'Olympiaturm de Munich
la Fernsehturm de Francfort
la Tour Florian de Dortmund
la Tour Heinrich-Hertz de Hambourg

Il existe aussi en Suisse alémanique, des édifices de ce genre comme :
la Fernsehturm St. Chrischona près de Bâle.

Notes et références

Liens externes 

Émetteur de radiofréquences en Allemagne